Eric Johannesen (1988-), rameur d'aviron allemand
 Grant Johannesen (1921-2005), pianiste classique américain
Kaj Leo Johannesen (1964-), homme politique et footballeur féroïen
Knut Johannesen (1933-), patineur de vitesse norvégien